St'at'imc bezeichnet eine ethnische Gruppe in Kanada und ihre Sprache.

 Lillooet (Sprache)
 St'at'imc (Ethnie) auch noch unter dem veralteten Namen Lillooet bekannt.
 Lillooet (British Columbia)